

Arte 
Serse – pseudonimo di Fabrizio Roma, artista italiano (San Polo del Piave, 1952)

Musica 
Serse – opera di Georg Friedrich Händel

Onomastica 
Serse – nome proprio di persona

Storia 
Serse I di Persia detto il Grande – Re dei Re dal 485 al 465 a.C.
Serse II di Persia – Re dei Re nel 424 a.C.
Serse – un figlio di Mitridate VI del Ponto

Altri progetti